Влади́мир Степа́нович Апциау́ри (; , село Манглиси, Грузинская ССР — ) — советский грузинский фехтовальщик на рапирах. Заслуженный мастер спорта СССР (1984).

Выступал за «Динамо» (Тбилиси). С 1998 года в течение восьми лет возглавлял сборную Кувейта по фехтованию, пять раз приводил её к победе в первенстве арабских стран. По возвращении на родину занимал должность вице-президента Федерации фехтования Грузии.

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр 1988 (командная рапира)
 Чемпион мира 1982 в командном первенстве по фехтованию на рапирах
 Чемпион СССР 1984

Примечания

Ссылки 
 
 

Фехтовальщики СССР
Чемпионы мира по фехтованию
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1988 года